Francesca de Habsburgo-Lorena, más conocida en España como Francesca Thyssen-Bornemisza, (Lausana, Suiza, 7 de junio de 1958) es una aristócrata de origen alemán-húngaro nacida en Suiza, miembro de la familia imperial de Austria, por su matrimonio con Carlos de Habsburgo-Lorena, Jefe de la Casa Real de Habsburgo. Se dedica al coleccionismo de arte.

Biografía 

Nacida Francesca Ana Dolores Freiin (Baronesa) von Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva es hija del Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva y de su tercera esposa, la modelo Fiona Frances Elaine Campbell-Walter (1932). Se educó en Le Rosey, Suiza y a la edad de dieciocho años ingresó en el Colegio Saint Martins de Arte y Diseño. Después de salir de la universidad trabajó como actriz, cantante y modelo. Vivió en Londres, Nueva York y Los Ángeles antes de mudarse a Lugano, Suiza, para introducirse, de la mano de su padre, en el mundo del coleccionismo de arte. 

Durante la guerra de Yugoslavia, Francesca viajó a Croacia para ayudar a proteger su patrimonio y obras de arte y colaborar en la restauración de iglesias y pinturas dañadas durante los combates.

Francesca de Habsburgo es en la actualidad una de las principales figuras en el mundo del arte y participa regularmente en las principales bienales, encargando nuevas obras de arte contemporáneo a través de la Fundación Thyssen-Bornemisza de Arte Contemporáneo, que ella creó en 2002 en Viena. Su propia colección de arte abarca más de trescientas piezas de vídeo contemporáneo y arte digital. TBA21 tiene un espacio de exposición en un histórico palacio en Viena. En ella se exhiben obras de la colección en exposiciones temáticas, dos veces al año. La fundación también organiza exposiciones de su colección en todo el mundo. 

Interpretó a la Reina Marie-Henriette en la producción Kronprinz Rudolf, en 2006, dirigida por el cineasta Robert Dornhelm.

Vida personal 

Francesca contrajo matrimonio con el Jefe de la Casa Real de Habsburgo, el archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena el 31 de enero de 1993 en el Santuario de Mariazell (Austria). Francesca tuvo a su padre como padrino de boda, que vestía uniforme de húsar. El matrimonio tiene tres hijos y un nieto: 

 Leonor Elena de Habsburgo-Lorena (Salzburgo, Austria, 1994). Casada civilmemte con Jérôme d'Ambrosio el 20 de julio en Mónaco. Padres de un hijo: 
 Otto d'Ambrosio (nacido el 20 de octubre de 2021).
 Fernando Zvonimir de Habsburgo-Lorena (Salzburgo, Austria, 1997). 
 Gloria María de Habsburgo-Lorena (Salzburgo, Austria, 1999). Su madrina es la princesa Gloria de Thurn y Taxis.

Desde el año 2003 hasta el año 2017, Francesca y Carlos se encontraban separados de forma amistosa. A partir de entonces, ratificaron su divorcio.

Francesca posee una residencia en Port Antonio, Jamaica; ella es una gran defensora de la industria musical del género Reggae.

Distinciones honoríficas 
  Soberana Gran Maestre de la Orden de la Cruz Estrellada.
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Amor al Prójimo.
  Soberana Gran Maestre de la Orden de los Virtuosos.
  Protectora de la Orden de Isabel Teresa.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 en theroyalforums.com Francesca Thyssen-Bornemisza
 en elmundo.es Francesca Thyssen-Bornemisza
 Ficha en Imdb

Archiduquesas de Austria por matrimonio
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Lausana